Villemain kan syfta på:

Personer 

 Abel-François Villemain (1790-1870), fransk politiker och författare
 Robert Villemain (1924-1984), fransk boxare

Platser 

 Villemain, fransk kommun, belägen i departementet Deux-Sèvres

Se även 

 Villermain

Franska efternamn